Siret este un nume din toponimia românească veche, dar întâlnit și ca nume de familie, care se poate referi la:

Denumire geografică 
 Râul Siret, râu major al României (cu propriul său bazin hidrografic), care se varsă în Dunăre.

Localitate 
 Siret oraș din județul Suceava, una din fostele capitale ale uneia din provinciile istorice române

Nume de familie 
 Louis Siret (1860 - 1934), arheolog și ilustrator belgiano-spaniol
 Nicolas Siret (1663 - 1754), organist francez
 Pierre-Louis Siret (1745 - 1798), gramatician și filolog francez

Plăși ale României Mari 
 Plasa Siret, județul Județul Bacău (interbelic)
 Plasa Siret, județul Județul Baia (interbelic)

Alte utilizări 
 Siret (arie protejată), din regiunea Cernăuți (Ucraina).
 Siretul Pașcani este o companie producătoare de textile din România
 Șiret pentru pantofi

Varianta Sireți 
 Sireți, localitate din Raionul Strășeni, Republica Moldova
 Râul Sireți, râul din bazinul hidrografic al Nistrului
 Mănăstirea Sireți, mănăstire din Republica Moldova
 Lacul Sireți-Ghidighici, lac de acumulare din Republica Moldova

Dezambiguizare
Nume proprii